

Cinema 
 Born to Fight – film del 1932 diretto da Walter Mayo
 Born to Fight – film del 1936 diretto da Charles Hutchison
Born to Fight – documentario del 1956 diretto da Van Campen Heilner
 Born to Fight - Nati per combattere (Kerd ma lui) – film del 2004 diretto da Panna Rittikrai
 Born to Fight (Knockout) – film del 2011 diretto da Anne Wheeler

Musica 
 Born to Fight – album dei Vanadium del 1986
 Born to Fight – album di Karise Eden del 2018
 Born to Fight – traccia dell'album Crossroads di Tracy Chapman del 1989